Le Mouël est un nom de famille d'origine bretonne. Ce nom vient du breton moal, signifiant littéralement « chauve », il a comme variante : Le Moal, Le Moual, Le Mouelle, Le Moel, Le Moele. Ses diminutifs sont : Le Mouellic, Le Moellic, Le Moeligou.

Il est notamment porté par : 

Eugène Le Mouël (1859–1934), poète, écrivain et illustrateur français ;
François Le Mouël (1927–2015), policier français, fondateur de la BRI ; 
Frédéric Le Mouël, professeur à l'INSA Lyon et chercheur au Laboratoire CITI ; 
Ismaël Le Mouël (1984), entrepreneur social français ; 
Jean Le Mouël (1937), acteur français ;
Jean-Louis Le Mouël  (1938), géophysicien, membre de l'Académie des Sciences ;
Margaux Le Mouël (2001), footballeuse, championne d'Europe U19 en 2019.

Notes et références 

Patronyme breton